Słowo kluczowe (informatyka) – słowo mające szczególne znaczenie i oznaczające określony rozkaz, instrukcję lub deklarację w programie komputerowym
 Słowo kluczowe (informatologia) – element języka słów kluczowych
 Słowo kluczowe (językoznawstwo) – słowo w danym tekście o ponadprzeciętnej frekwencji